Molnár Oszkár (1881–1954) pedagógus, pedagógiai író, neveléstörténész, az állami tanítóképző intézetek címzetes főigazgatója, a Család és Iskola valamint a Magyar Tanítóképző szerkesztője
 Molnár Oszkár (1956) megyei pártalelnök, országgyűlési képviselő, polgármester, vállalkozó